Mistrzostwa Świata w Snookerze 1972 (ang. 1972 Park Drive World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozgrywany od marca 1971 do 26 lutego 1972. Finał rozegrany został w Selly Park British Legion w Birmingham, Anglia.

Obrońca tytułu, Anglik John Spencer przegrał w meczu finałowym z reprezentantem Irlandii Północnej, Alexem Higginsem 32–37.

W finale turnieju reprezentant Irlandii Północnej, Alex Higgins w meczu finałowym pokonał Anglika Johna Spencera 37–32.

Nagrody 

 Zwycięzca: L400

Wydarzenia związane z turniejem 
 Od tego roku, przez trzy kolejne sezony, snookerowe Mistrzostwa Świata były sponsorowane przez Park Drive.
 Zwycięzcą Mistrzostw Świata w Snookerze 1972 został reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins, który w finale turnieju pokonał Anglika Johna Spencera 37–32.
 Reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins wygrywając tegoroczną edycję Mistrzostw Świata w Snookerze został jednocześnie najmłodszym w historii snookera Mistrzem Świata. Rekord ten pobił w 1990 roku Stephen Hendry.
 Reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins został pierwszym w historii snookera Mistrzem Świata, który wygrał ten tytuł rozpoczynając swój udział w turnieju od kwalifikacji.
 Najwyższy break turnieju to 133 punkty Alexa Higginsa.

Drabinka turniejowa

Runda 1 
Do 19 frame'ów
 Alex Higgins   19–11   Jackie Rea 

John Pulman   19–7   John Dunning

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1972 w sporcie
1972 w Wielkiej Brytanii